Louis Delhaize Group — бельгийская группа компаний, имеющая свои магазины во многих странах Европы. Состояние её владельца и генерального директора Филиппа Боуреза оценивается в € 2,5 млрд., что позволяет ему находится на 18 месте в списке самых богатых людей Франции.

История

Структура 
 Cora (гипермаркеты)
 Albinuta (супермаркеты)
 Animalis (зоомагазины)
 Cora Travel (турагентство)
 Ecomax (дискаунтеры)
 Houra
 Match (супермаркеты)
 Profi (дискаунтеры)
 Sovena
 Truffaut (садовые магазины)
 Delitraiteur
 Houra.fr (интернет-магазины)
 Louis Delhaize (продуктовые магазины)

Магазины в разных странах 
На начало 2010 года в различных странах действуют следующие магазины, принадлежащие Louis Delhaize Group:

Примечания